Spay est le nom :
 d'une ville française située dans la Sarthe : Spay (France)
 d'une ville allemande située dans le land de Rhénanie-Palatinat : Spay (Allemagne)

Homonymie de toponyme